SMU est un sigle qui signifie :
 Statut minimum unique, une revendication de la CFDT dans les années 1970.
 Southern Methodist University, l'Université méthodiste du Sud, une université privée méthodiste américaine située à  University Park, dans le comté de Dallas, au Texas.

Notes et références